

Sources 
 ,
  (notamment PK actualisés),
  (anciens PK, en italique des gares fermées),
 Google Earth (altitudes approximative des gares).

124